Simon Fischer (né le  à Nouvelle-Rochelle aux États-Unis) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| EV Zoug|| LNA|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| EV Zoug||  LNA|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Équipe de Suisse moins de 20 ans|| LNB|| 9|| 3|| 1|| 4|| 0|| || || || || 
|-
| 2007-2008 || EV Zoug||  LNA|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| HC Olten||  LNB|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2008-2009 || HC Bienne||  LNA|| 15|| 0|| 1|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| SC Langenthal|| LNB|| 44|| 3|| 8|| 11|| 4|| 1|| 0|| 0||0 ||0 
|-
| 2010-2011|| Lausanne HC|| LNB||39 ||4 ||5 || 9|| 20|| 12|| 0|| 0|| 0||6 
|-
| 2011-2012|| Lausanne HC || LNB||45 ||11 ||10 ||21 ||46 || 15|| 1|| 1|| 2||4
|-
| 2012-2013|| Lausanne HC || LNB||23 ||3 ||3 ||6 ||12 || 11|| 0|| 1||1||4
|-
| 2013-2014 || Lausanne HC || LNA || 46 || 4 || 0 || 4 || 14 || 6 || 0 || 0 || 0 || 29
|-
| 2014-2015 || Lausanne HC || LNA || 32 || 1 || 3 || 4 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Lausanne HC || LNA || 39 || 0 || 2 || 2 || 10 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2015-2016 || HC Viège || LNB || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Red Ice || LNB || 36 || 3 || 5 || 8 || 20 || 5 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
| 2017-2018 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 26 ||2 ||3 ||	5 ||4 ||3 ||	0 ||	1 ||	1 ||	0
|-
| 2018-2019 || CP Meyrin ||  || 4 || 0 || 0 || 0 || 22 || - || - || - || - || -

Références

Naissance en juin 1988
Naissance à New-Rochelle
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Bienne
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Coire
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Olten
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Viège
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds